До́нальд Ду́нкан () — имя и фамилия:
 Дункан, Дональд (1892—1971) — американский предприниматель, основатель компании  .
  (1896—1975) — американский адмирал.